CZD est un code qui peut faire référence à :
 Cozad Municipal Airport, dans le Comté de Dawson, dans le Nebraska, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports